Fairchild (vliegtuigfabrikant)
Fairchild Semiconductor, Amerikaanse elektronicafabrikant
Fairchild Channel F, spelcomputer
Fairchild (Wisconsin)
Fairchild Air Force Base
David Fairchild (1869-1954), Amerikaans botanicus
naar hem vernoemd: Fairchild Tropical Botanic Garden
Fairchild Group, Canadese Chineestalige mediamaatschappij
Fairchild TV, televisiezender
Fairchilds (Texas)